Synode (von  ‚Versammlung, Treffen‘, wörtlich ‚gemeinsamer Weg‘) steht für:

 Konzil, Versammlung von Bischöfen nach dem Verständnis der meisten vorreformatorischen Kirchen
 Synode (Gremium), ein Gremium aus gewählten Laien und Geistlichen in manchen nachreformatorischen Kirchen
 Synode (evangelische Kirchen), ein Gremium der kirchlichen Selbstverwaltung aus gewählten Laien und Geistlichen in evangelischen Kirchen
 Synodische Periode, die Zeitspanne zwischen den Zeitpunkten aufeinander folgender gleicher Stellungen eines Himmelskörpers bezüglich Erde und Sonne
 Heiliger Synod, Leitungsorgan in manchen Ostkirchen
 Bischofssynode, Gremium der römisch-katholischen Kirche als Beratungsorgan des Papstes
 Weltsynode, Beratungsprozess in der römisch-katholischen Kirche (2021–2024)
 Partikularkonzil, eine regionale Bischofsversammlung, z. B. eines Landes
 Diözesansynode, ein aus Laien und Klerikern bestehendes Beratungsorgan des Diözesanbischofs

Siehe auch:
 Liste von Konzilien und Synoden
 Synodaler Weg